Heinrich Müller (1889–1957) svájci labdarúgó, edző
 Heinrich Müller „Heinz” (1896–1945) német ügyvéd, Hessen birodalmi biztosa
 Heinrich Müller „Gestapomüller” (1900–1945?) a Gestapo vezetője
 Heinrich Müller (1909–2000) osztrák válogatott labdarúgó (Wiener AC, Hungária, Austria Wien)